

Козаково — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Козаково — присілок, Козловський район, Чувашія
 Козаково — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Козаково — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Козаково — присілок, Ярський район, Удмуртія